Il doppio femminile  del China Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Claudia Porwik e Linda Wild erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Naoko Kijimuta e Miho Saeki hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Yuko Hosoki e Kazue Takuma.

Teste di serie
 Rika Hiraki /  Nana Miyagi (primo turno)
 Sung-Hee Park /  Shi-Ting Wang (semifinali)
 Naoko Kijimuta /  Miho Saeki (campionesse)
 Silke Meier /  Louise Pleming (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

China Open 1996